Arzt aus Leidenschaft ist der Titel folgender Filme:

 Arzt aus Leidenschaft (1936), deutscher Film von Hans H. Zerlett 
 Arzt aus Leidenschaft (1959), deutscher Film von Werner Klingler